Tigana peut désigner :

Patronyme 

 Jean Tigana (né en 1955), footballeur international français ;
 Moussa Tigana (né en 1987), footballeur malien.

Prénom 

  (né en 1989), footballeur malgache ;
  (né en 1982), chanteur, compositeur, violoniste et poète brésilien.

Toponymes 

 Tigana, ville malienne ;
 , rivière roumaine.

Voir aussi 

 
 
 
 Tigane

Patronyme malien